Станислав Тиморкаевич Кашафутдинов — советский российский инженер-механик (аэродинамик). Заместитель директора по науке Государственного Сибирского НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА). Кандидат технических наук. Лауреат Государственной премии РФ.

Образование 
Средняя школа № 47 Челябинска,

Казанский авиационный институт (1955 г.).

Наука 
Основное направление научных работ — исследование возможностей интегральных компоновок летательных аппаратов; изучение энергетической механизации и других способов управления обтекания. Возглавлял работы по аэродинамике истребителя Т-10, не имеющего равных в истребительной авиации по маневренности, дальности полета и боевой эффективности.

Награды 
Дважды Лауреат Государственной премии РФ (1997, 2003) за дизайнерскую и эргономическую разработку модельного ряда самолетов СУ-26, СУ-29, СУ-31 и их модификации.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд».

Сочинения 
Автор 170 печатных работ и изобретений

Ссылки 
 Госпремия: Первым делом самолеты. 
 Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области № 47(647), 21.07.03 
 .

Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства
Персоналии:СибНИА